Дашев:

 Дашев — посёлок городского типа в Ильинецком районе Винницкой области Украины.
 Дашев — село на Украине, находится в Ильинецком районе Винницкой области.